Chigubo (stad), stad in Mozambique
 Chigubo (district), district in Mozambique